Roberto Marques , ) é um trombonista brasileiro. É membro do grupo de música instrumental Pagode Jazz Sardinha's Club, do qual lançou o CD homônimo em 1999, de forma independente.

Bibliografia
AMARAL, Euclides. Alguns Aspectos da MPB. Rio de Janeiro: Edição do Autor, 2008. 2ª ed. Esteio Editora, 2010. 3ª ed. EAS Editora, 2014.

Trombonistas do Brasil
Músicos de música popular brasileira
Trombonistas de jazz